Griechische Botschaft bezeichnet:

 Griechische Botschaft in Berlin, diplomatische Vertretung Griechenlands in Deutschland
 Griechische Botschaft (Österreich), diplomatische Vertretung Griechenlands in Österreich